Кріс Еверт була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл з рахунком 7-6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (Чемпіонка)
  Мартіна Навратілова (півфіналістка)
  Вірджинія Вейд (чвертьфіналістка)
  Сью Баркер (3 коло)
  Бетті Стеве (півфіналістка)
  Розмарі Казалс (4 коло)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфіналістка)
  Діанне Фромгольтц (4 коло)
  Керрі Рід (4 коло)
  Міма Яушовець (чвертьфіналістка)
  Крістін Шоу (1 коло)
  Венді Тернбулл (фіналістка)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1977 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1977 у жіночому тенісі
1977 в американському спорті